Кулиг ():

 Кулиг — село, Хивский район Дагестана.
 Кулиг, Иоанна (род. 1982) — польская актриса и певица.
 Кулиг, Ким (род. 1990) — немецкая футболистка.
 Кулиг, Сильвестр (род. 1981) — польский биатлонист.
 Кулиг, Януш (1969—2004) — польский автогонщик.

См. также 
 Кулига